Dette er en liste over ryttere og hold i Tour de France 2017

Noter

Eksterne henvisninger 
http://www.letour.com/le-tour/2017/us/riders.html 
http://www.letour.com/le-tour/2017/us/withdrawals.html 

Tour de France 2017